Voici la liste des planètes mineures numérotées de 466001 à 467000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 466001 à 467000

466001-466100

466101-466200

466201-466300

466301-466400

466401-466500

466501-466600

466601-466700

466701-466800

466801-466900

466901-467000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000